W tabeli przestawiono stacje telewizyjne nadające z satelity Hot Bird i Astra.

Linki zewnętrzne 
 Stacje telewizyjne w Niemczech
 Stacje telewizyjne w Austrii 
 Stacje telewizyjne w Szwajcarii
 

Niemieckie stacje telewizyjne